Скоблянка:

 Скоблянка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Скоблянка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Скоблянка — блюдо русской кухни.